Абдурахмонов — фамилия; имеет женскую форму Абдурахмонова.
 Абдурахмонов, Бекзод (род. 1980) — американский и узбекский борец вольного стиля.
 Абдурахмонов, Мухамадмурод (род. 1986) — таджикский дзюдоист.
 Абдурахмонов, Пулод (род. 1927) — бригадир картофелеводческой бригады совхоза «Калай-Дашт» Файзабадского района Таджикской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Абдурахмонов, Шерзод (род. 1982) — узбекский боксёр.
 Примечания